Ла Меса дел Гаљо има више значења:

 Ла Меса дел Гаљо (Алмолоја), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Меса дел Гаљо (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику